Ahlbacka kan syfta på:

 Ahlbacka, Hattula, egendom i kommunen Hattula, Egentliga Tavastland, Södra Finlands län 
 Ahlbacka, Laukas, egendom i kommunen Laukas, Mellersta Finland, Västra Finlands län
 Ahlbacka, Malax, egendom i kommunen Malax, Österbotten, Västra Finlands län

Referenser